Чаншо́у () — район городского подчинения города центрального подчинения Чунцин (КНР).

География 
Чаншоу расположен на севере центральной части города Чунцина. Общая площадь района составляет 1 423,62 км². Средняя высота района над уровнем моря находится в пределах от 600 до 700 метров.

Климат в Чаншоу влажный субтропический, четко выражены четыре времени года, климат мягкий, зима теплая, ранняя весна, обильные дожди. Среднегодовое количество осадков 1165,2 мм, среднегодовая температура +17,7ºС, средняя максимальная температура +20,7ºС, средняя минимальная +16,7ºС. Среднегодовое количество солнечных часов — 1245,1.

История 
При империи Тан в этих местах был образован уезд Лэвэнь (乐温县). При империи Мин в честь находящейся в северной части уезда горы Чаншоушань уезд был переименован в Чаншоу.

Указом Госсовета КНР от 25 декабря 2001 года уезд Чаншоу был преобразован в район Чаншоу города Чунцин.

Административно-территориальное деление 
Район Чаншоу делится на 4 уличных комитета и 14 посёлков.
Уличные комитеты: Фэнчэн (凤城街道), Яньцзя (晏家街道), Цзяннань (江南街道), Дучжоу (渡舟街道).
Посёлки: Линьфэн (邻封镇), Даньду (但渡镇), Юньцзи (云集镇), Чаншоуху (长寿湖镇), Шуанлун (双龙镇), Лунхэ (龙河镇), Шиянь (石堰镇), Юньтай (云台镇), Хайтан (海棠镇), Гэлань (葛兰镇), Синьши (新市镇), Бакэ (八颗镇), Хунху (洪湖镇), Ваньшунь (万顺镇).

Транспорт 

Проходит	железнодорожная линия Чунцин-Хуайхуа.

Ссылки 
 

Районы Чунцина